Rośliny nasienne (Spermatophytina, Spermatophyta Britton & Brown, dawniej też Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany względem monilofitów Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie paprotniki z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady Spermatophyta należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych lub podgromady Spermatophytina w obrębie roślin naczyniowych mających rangę gromady (system Ruggiero i in. z 2015).

Budowa 
Są to rośliny naczyniowe o najwyższym stopniu przystosowania do życia na lądzie (część z nich adaptowała się w toku ewolucji ponownie do warunków wodnych). Proces zapłodnienia nie wymaga obecności wody, sporofit jest stadium dominującym. Gametofit rozwija się na sporoficie. Roślina składa się z korzenia, łodygi, liści i kwiatu.

Rozmnażanie 
Rośliny nasienne rozmnażają się przede wszystkim za pomocą nasion, które powstają w wyniku procesu płciowego. Nasiona mają charakter przetrwalników, zawierają substancje zapasowe, które wykorzystuje rozwijający się sporofit.

Systematyka 
 Kladogram przedstawiający powiązania filogenetyczne

 Systemy hierarchiczne
Według starszej klasyfikacji rośliny nasienne to gromada roślin obejmująca dwie podgromady: okrytonasienne (Angiospermae) i nagonasienne (Gymnospermae). W podziale Jamesa Reveala (2008) takson niewyróżniany, zaś nagonasienne (Cycadopsida Brongn., Enum. Pl. Mus. Paris: xxxii, 136. 12 Aug 1843) i okrytonasienne (Magnoliopsida Brongn., Enum. Pl. Mus. Paris: xxvi, 95. 12 Aug 1843) w randze klas włączane są do gromady roślin naczyniowych.

Przypisy 

Klasyfikacja biologiczna roślin